Бруклин може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Бруклин – административен район в гр. Ню Йорк, САЩ
 Бруклински мост, свързващ Бруклин и Манхатън
 „Бруклин Нетс“, баскетболен отбор
 Бруклин – район в гр. Сао Пауло, Бразилия
 Бруклин – град в САЩ, щата Масачузетс

Хора 
 Бруклин Декър (р. 1987) – американска актриса
 Бруклин Лий (р. 1989) – американска порнографска актриса

Други 
 „Бруклин“ – броненосен крайцер на ВМС на САЩ
 „Бруклин“ – тип леки крайцери на ВМС на САЩ
 „Бруклин“ – роман на Колм Тойбин от 2009 г.
 „Бруклин“, филмова адаптация на романа от 2015 г.